Студе́нческая — название станций метро России и Украины:

Станция метро 
 «Студенческая» — станция Московского метрополитена на Филёвской линии.
 «Студенческая» — станция Новосибирского метрополитена на Ленинской линии.
 «Студенческая» — станция Харьковского метрополитена на Салтовской линии.

См. также 
 Студенческая